2003 Голяма награда на Германия е 51-вото за Голямата награда на Германия и дванадесети кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 3 август 2003 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия